Ahch-To es un planeta ficticio del universo de ficción de Star Wars. Aparece en las películas El despertar de la fuerza ,Los últimos Jedi’’ y Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker.

Descripción 
Es un planeta oceánico donde donde Luke Skywalker se oculta por seis años y donde se ubica el primer templo Jedi. Es habitado por unas criaturas con apariencia de ave llamadas porgs.

Referencias 

Planetas de Star Wars